-{Soundlight}- () је српски студио који се бави музичком продукцијом, као и синхронизацијом филмског и телевизијског програма. Била је део музичке школе УМС.

Сарадња

ТВ Канали 
 РТВ Пинк
 Пинк кидс
 ТВ Авала
 ТВ Кошава
 Филм клуб
 Пинк 2
 Студио Б
 Хепи ТВ
 Канал Д
 Синеманија
 РТС 2
 РТРС

Издавачке кућe 
 -{A.S.F internacional}-
 -{Best of the Best doo}-
 Делта Видео
 -{Continental Film doo}-
 -{United Games}-

Компаније 
 -{MegaCom Film}-

Синхронизације

Референце 

Синхронизацијски студији
Предузећа из Београда
Pink Media Group